Grossi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paschoal Coelho Grossi
 Marianna A. Grossi